Sagy puede referirse a: 

 Sagy, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Sagy, comuna francesa situada en Valle del Oise.